Вторая лига Чехии по футболу 2006/2007 — Четырнадцатый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Виктория Жижков» и «Богемианс 1905».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2006/07 на сайте livesport.cz 

2006/2007
Спорт в Чехии в 2006 году
Спорт в Чехии в 2007 году